Leva och låta dö kan syfta på:

  Leva och låta dö (bok) – den andra i en serie romaner om agenten James Bond
  Leva och låta dö (film) – en brittisk actionfilm från 1973 om agenten James Bond
  Live and Let Die (sång) – en låt av Paul McCartney